Gasen kan syfta på:

 Gasen (reglage) – mekanismen som ändrar bränsletillförseln i en förbränningsmotor, normalt styrt med en pedal (gaspedal)
 Gasen (kommun i Österrike), Steiermark, Österrike
 Gasen i botten (musikalbum) – musikern/kompositören Eddie Meduzas fjärde studioalbum från 1981
 Gasen i botten – en av Eddie Meduzas mer kända låtar
 Gasen i botten, Herbie – en amerikansk långfilm från 1968, originaltitel The Love Bug
  Gasen i botten (film, 1954) – en amerikansk film från 1954, originaltitel Abbott and Costello Meet the Keystone Kops